Schritt für Schritt steht für:

 Schritt für Schritt (Album), Album von Nadja Benaissa (2006)
 Schritt für Schritt (Film), DDR-Spielfilm von János Veiczi (1960)
Siehe auch:
 Step by Step